24e Leger (Wehrmacht) - Duitse legereenheid
 24e Leger (Sovjet-Unie) - Russische legereenheid